Tropischer Wirbelsturm Marie steht für folgende Wirbelstürme:

im östlichen Nordpazifik:
 Hurrikan Marie (1984), Kategorie-1-Hurrikan vor der Küste Niederkaliforniens
 Hurrikan Marie (1990), Kategorie-4-Hurrikan, der kurz Hawaii gefährdete
 Hurrikan Marie (2008), Kategorie-1-Hurrikan ohne Auswirkungen auf Land
 Hurrikan Marie (2014), Kategorie-5-Hurrikan

im westlichen Nordpazifik:
 Taifun Marie (1954) (T5415), traf auf Japan
 Taifun Marie (1958) (T5827)
 Tropischer Sturm Marie (1961) (T6117, 49W)
 Taifun Marie (1964) (T6416, 20W, Undang)
 Taifun Marie (1966) (T6631, 33W)
 Tropischer Sturm Marie (1969) (T6919, 23W)
 Taifun Marie (1972) (T7224, 26W), schädigte die Landwirtschaft der Nördlichen Marianen
 Taifun Marie (1976) (T7603, 03W)
 Taifun Marie (1997) (T9705, 06W)